Красноборский сельсовет — административно-территориальная единица и / или муниципальное образование.

 Красноборский сельсовет Агрызского района Татарстана, упразднён в 2005 году.
 Красноборский сельсовет Шатковского района Нижегородской области